Iglesia Vieja kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Iglesia Vieja, Guerrero, ort, Apaxtla, 
 Iglesia Vieja, delstaten Mexiko, ort, Luvianos, 
 Iglesia Vieja, San Luis Potosí, ort, Matlapa,